Неёлово (Неелово) — топоним в России:

 Неёлово — деревня в Псковском районе Псковской области.
Неёлово-1
Неёлово-2
 Неёлово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.